Реджа́йнський університе́т () — науково-дослідницький університет, розташований у центрі міста Реджайна, Канада.

Заснований у 1911 під назвою «Коледж Реджайни», був частиною «Методистської церкви Канади» (). Коледж Реджайни встановлював зв'язки ще у 1925 зі Саскачеванським університетом, а в 1934 — став частиною Саскачеванського університету.

З 1974 незалежний від Саскачеванського університету та налічує більш ніж 12 000 студентів і наукових співробітників.

Складові коледжі 
Реджа́йнський університет складається з таких факультетів:
 Факультет гуманітарних наук
 Факультет підприємництва (бізнес)Бізнес-Школа ім. Паля Ж. Гиля (Аспірантура — Бізнес-Школа ім. Кеннета Лавіня)
 Факультет педагогіки
 Факультет аспірантури й досліджень
 Факультет естетичного мистецтва
 Факультет інженерії
 Факультет фізичної культури (кенісіологія)
 Факультет медсестринський
 Факультет загальних наук
 Факультет суспільних праці
 Коледж Кампіон (римо-католицький)
 Перший національний університет Канади
 Коледж ім. Мартіна Лютера — Саскачеван

Галерея

Примітки

Посилання 
 Офіційна вебсторінка Реджа́йнського університету

Університети Канади
Реджайна